Tecnologia stealth, a tecnologia utilizada para ocultar navios, aviões e mísseis 
 Aviões Stealth, aeronaves que utilizam tecnologia stealth 
 Navios Stealth, os navios que utilizam tecnologia stealth 
 Stealth mode, segredos comerciais comportamento 
 Vírus stealth
 Stealth (transgênero) 
 Stealth (filme) de 2005 acção/aventura thriller, estrelado por Josh Lucas e Jessica Biel.
 Stealth (montanha russa), em Thorpe Park, no Reino Unido 
 Stealth (webcomic), uma webcomic criada, escrita e desenhada por William Satterwhite 
 Stealth (videogame), um gênero de jogos eletrônicos.
 Mitsubishi GTO também conhecido como o Dodge Stealth, um carro desportivo 
 San Jose Stealth, uma equipe NLL lacrosse 
 Stealth Recording Studios, em Glasgow, Escócia 
 Stealth B6, um britânico construído desporto automóvel 
 Borg Assimilator, uma montanha russa Great America anteriormente conhecida como STEALTH

Ver também
 Leo Stoller, que afirma "invisibilidade" como uma marca 

Desambiguação